Liga Nacional Superior de Voleibol – stagione della competizione di pallavolo femminile peruviana
 Liga Nacional Superior de Voleibol – stagione della competizione di pallavolo maschile peruviana